Kottmar (berg), een berg in het Lausitzer Bergland in de Duitse deelstaat Saksen
 Kottmar (gemeente), een naar deze berg genoemde gemeente in de Duitse deelstaat Saksen